Лутава — село в Козелецком районе Черниговской области Украины
Лутава — исторический летописный город XII-XIII веков на южной границе Черниговского княжества